Нейрат

Фамилия 
 Нейрат, Алоис (1886—1955) — чехословацкий коммунист, троцкист.
 Нейрат, Ганс (1909—2002) — австрийский, британский и американский биохимик.
 Нейрат, Константин фон (1873—1956) — немецкий дипломат, министр иностранных дел фашистской Германии (1932—1938) и протектор Богемии и Моравии (1939—1943).
 Нейрат, Мари (урождённая Рейдемейстер; 1898—1986) — немецкий член команды, которая разработала Венский метод графической статистики.
 Нейрат, Отто (1882—1945) — австрийский философ-марксист, социолог и экономист. Один из организаторов и лидеров Венского кружка.

Другое использование 
 Нейрат — теплоэлектростанция в Гревенбройхе, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.